Batokan (Kasiman)
 Batokan (Ngantru)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing